Santa María (departement van Córdoba), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba.
 Santa María (departement van Catamarca), een departement in de Argentijnse provincie Catamarca.